Thedieck ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Thedieck (* 1977), deutsche Biowissenschaftlerin und Hochschullehrerin